El municipio de Drianovo (búlgaro: Община Дряново) es un municipio búlgaro perteneciente a la provincia de Gabrovo.

En 2011 tiene 9685 habitantes, el 83,41% búlgaros, el 5,11% turcos y el 2,69% gitanos. La capital es Dryanovo, donde viven tres cuartas partes de la población municipal.

Se ubica en el noreste de la provincia. Por el término municipal pasa la carretera 5, que une Gabrovo con Veliko Tarnovo.

Localidades

Referencias

Enlaces externos 

Dryanovo